João Pedro Junqueira de Jesus (ur. 26 września 2001 w Ribeirão Preto) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika w angielskim klubie Watford. Wychowanek Fluminense.

Bibliografia 
 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Fluminense FC
Piłkarze Watfordu F.C.
Urodzeni w 2001
Ludzie urodzeni w Ribeirão Preto